Full Moon (álbum de Brandy)
"Full Moon" (canção de Brandy)
Full Moon (EP), de Sunmi

Ver também
Full Moon o Sagashite
Full Moon Fever